Antoni Minkiewicz (1900–1984) – pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 Antoni Minkiewicz (lub Mińkiewicz; 1881–1920) – inżynier górnik, działacz społeczny, minister